

Patronyme
André Gabias ( à Trois-Rivières - ) est un homme politique québécois.
Yves Gabias (Montréal,  - Trois-Rivières, ) est un avocat, un juge et un homme politique québécois.

Localité
Las Gabias est une municipalité située dans la partie centre et légèrement au sud de la comarque de Vega de Grenade faisant partie de la province de Grenade (Espagne), à quelque 8 km de Grenade.